Montigny es una derivación de la palabra latina mons o montis a través del sufijo galo -acum (de montis montaniacum y de ahí montigny) que aparece con frecuencia en topónimos de Francia. Durante tiempo se creyó que podría venir del patronímico Montanius o Montinius, pero la frecuencia con que se repite en distintos lugares (unas 60 comunas en toda Francia) lo hacen descartable.

Topónimos 
 Montigny, comuna francesa del departamento de Calvados.
 Montigny, comuna francesa del departamento del Cher.
 Montigny, comuna francesa del departamento del Loiret.
 Montigny, comuna francesa del departamento de Meurthe y Mosela.
 Montigny, comuna francesa del departamento de Sarthe.
 Montigny, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo.

Topónimos compuestos 
Billy-Montigny, comuna francesa del departamento de Pas-de-Calais. 
Maignelay-Montigny, comuna francesa del departamento de Oise.
Montigny-aux-Amognes, comuna francesa del departamento de Nièvre.
Montigny-devant-Sassey, comuna francesa del departamento de Mosa.
Montigny-en-Arrouaise, comuna francesa del departamento de Aisne.
Montigny-en-Cambrésis, comuna francesa del departamento de Nord.
Montigny-en-Gohelle, comuna francesa del departamento de Pas-de-Calais.
Montigny-en-Morvan, comuna francesa del departamento de Nièvre.
Montigny-en-Ostrevent, comuna francesa del departamento de Nord.
Montigny-l'Allier, comuna francesa del departamento de Aisne.
Montigny-la-Resle, comuna francesa del departamento de Yonne.
Montigny-le-Bretonneux, comuna francesa del departamento de Yvelines.
Montigny-le-Chartif, comuna francesa del departamento de Eure-et-Loir.
Montigny-le-Franc, comuna francesa del departamento de Aisne.
Montigny-le-Gannelon, comuna francesa del departamento de Eure-et-Loir.
Montigny-le-Guesdier, comuna francesa del departamento de Seine-et-Marne.
Montigny-Lencoup, comuna francesa del departamento de Seine-et-Marne.
Montigny-Lengrain, comuna francesa del departamento de Aisne.
Montigny-lès-Arsures, comuna francesa del departamento de Jura.
Montigny-lès-Cherlieu, comuna francesa del departamento de Haute-Saône.
Montigny-lès-Condé, comuna francesa del departamento de Aisne.
Montigny-lès-Cormeilles, comuna francesa del departamento de Val-d'Oise.
Montigny-les-Jongleurs, comuna francesa del departamento de Somme.
Montigny-lès-Metz, comuna francesa del departamento de Mosela.
Montigny-les-Monts, comuna francesa del departamento de Aube.
Montigny-lès-Vaucouleurs, comuna francesa del departamento de Mosa.
Montigny-lès-Vesoul, comuna francesa del departamento de Haute-Saône.
Montigny-le-Tilleul, comuna belga de la Provincia de Henao.
Montigny-Montfort, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
Montigny-Saint-Barthélemy, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
Montigny-sous-Marle, comuna francesa del departamento de Aisne.
Montigny-sur-Armançon, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
Montigny-sur-Aube, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
Montigny-sur-Avre, comuna francesa del departamento de Eure-et-Loir.
Montigny-sur-Canne, comuna francesa del departamento de Nièvre.
Montigny-sur-Chiers, comuna francesa del departamento de Meurthe-et-Moselle.
Montigny-sur-Crécy, comuna francesa del departamento de Aisne.
Montigny-sur-l'Ain, comuna francesa del departamento de Jura.
Montigny-sur-l'Hallue, comuna francesa del departamento de Somme.
Montigny-sur-Loing, comuna francesa del departamento de Seine-et-Marne.
Montigny-sur-Meuse, comuna francesa del departamento de Ardenas.
Montigny-sur-Vence, comuna francesa del departamento de Ardenas.
Montigny-sur-Vesle, comuna francesa del departamento de Marne.

Títulos
Barón de Montigny

Apellido
 Charles de Montigny, diplomático (1805-1868)
 Jean de Montigny, poeta y obispo del siglo XVII
 Louis-Adrien Brice de Montigny, general de la Revolución y el Imperio
 Adolphe Lemoine, llamado Montigny, actor (1812-1880)
 Jean Montigny, parlamentario (1892-1970)
 Philippe-Claude Montigny, ebanista (1734-1800)
 Serge Montigny, pseudónimo del periodista y novelista Serge Labrunie (1922-2005)